William Loddiges (1776 - 1849) foi um botânico  britânico .

Ligações externas
  

Botânicos do Reino Unido